Азербайджано-вьетнамские отношения — двусторонние отношения между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам в политической, экономической, культурной и других сферах.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам установлены 23 сентября 1992 года.

Во вьетнамском парламенте функционирует межпарламентская группа дружбы. В Национальном собрании АР действует двусторонняя рабочая группа. Руководитель группы — Али Масимли. 

Посольство Азербайджана в Ханое функционирует с 2013 года.

В области экономики 
В 2015 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Нефтегазовой корпорацией Вьетнама «Петровьетнам» заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В 2018 году правительствами обеих стран было принято решение об учреждении совместных предприятий в нефтегазовой сфере. Летом 2018 года правительствами двух государств был подписан Меморандум о сотрудничестве в экономической, торговой, научно- технической сферах.

Осуществляется сотрудничество Азербайджана и Вьетнама в транспортно-логистической области.

В 2014 году взаимный товарооборот составил приблизительно $400 млн. В первой половине 2016 года взаимный товарооборот составил 51,9 млн долларов. В первой четверти 2018 года взаимный товарооборот составил $ 15,86 млн.

Товарооборот (тыс. долл)

В иных областях 
В 2014 году стороны подписали Меморандум о совместной деятельности в области спорта.

В июле 2018 года в ходе встречи между Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана и Вьетнама было подписано соглашение о расширении сотрудничества в военной сфере.

В 2019 году заключено соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств.

Туризм 
Начиная с ноября 2018 года граждане Азербайджана могут посетить Вьетнам пользуясь электронной визой сроком на 30 дней.

В мае 2019 года между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана и Народной комиссией Вьетнамской провинции Куанкнам был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Культурные связи 
7 мая 2015 года состоялся первый совместный азербайджано-вьетнамский форум Дружбы.

Во Вьетнаме действует Центр изучения истории и культуры Азербайджана и Общество вьетнамо-азербайджанской дружбы.

Примечания

Ссылки 
 Двусторонние отношения 
 Посольство Азербайджана в Ханое Официальный сайт 

Вьетнам
Азербайджан